Михаил Семёнович Винников (1925—1998) — советский передовик производства в строительной промышленности, бригадир комплексной бригады каменщиков УНР-3 строительного треста № 20 Главленинградстроя. Заслуженный строитель РСФСР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 25 сентября 1925 года в селе Мишковка Стародубского района Брянской области в крестьянской семье.

В 1941 году окончил Школу фабрично-заводского ученичества. С января 1943 года призван в ряды Красной Армии. Активный участник Великой Отечественной войны, был ранен в бою. С 1944 года — гвардии красноармеец, разведчик-наблюдатель 9-й батареи 198-го гвардейского артиллерийского полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии, воевал на 2-м Украинском фронте. 29 октября 1944 года за отвагу был награждён Орденом Славы 3-й степени.

С 1945 года после демобилизации из Советской армии приехал в город Ленинград где на различных стройках города и области. Возглавлял комплексную бригаду каменщиков управления начальника работ № 3 треста № 20 «Главленинградстроя». Бригада М. С. Винникова впервые в городе возвела пятиэтажный кирпичный дом в невиданные в то время сроки — за 35 дней. Бригада под его руководством стала образцовой в городе и области.

18 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отличие в труде» М. С. Винников был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

25 марта 1971 года «за выдающиеся производственные успехи в выполнении заданий пятилетнего плана» неопубликованным Указом Президиума Верховного Совета СССР Михаил Семёнович Винников был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1984 года — на пенсии. Жил в городе Ленинграде, с 1991 года в — Санкт-Петербурге. Умер 17 октября 1998 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (25.03.1971)
 Орден Ленина (25.03.1971)
 Орден Отечественной войны I степени (8.04.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (18.11.1965)
 Орден Славы III степени (29.10.1944)

Звания 
 Заслуженный строитель РСФСР

Примечания

Литература 
 Книга Памяти. Звезды Славы: Ленинградская область. Том 1. , ИПК «Вести», 2009 г.
 Рабочая энциклопедия, 1921—1985 гг. / Сост. А. Ф. Занин и др. —  : Лениздат, 1986 г. — 398 с.